Molekulska formula -{C40H48N2O6}- se može odnositi na:

 Dimetiltubokurarinijum hlorid
 Metokurin jodid